Ciclón puede referirse a los siguientes fenómenos naturales:

 El ciclón, denominación genérica de un sistema meteorológico de bajas presiones.
 El ciclón tropical, propio de latitudes bajas, también denominado huracán o tifón, según sea el lugar.
 El ojo del ciclón (también conocido como ojo del huracán), nombre del sector central y en relativa calma de los ciclones tropicales.
 El ciclón extratropical, propio de latitudes medias, originado por choque de masas de aire distintas.
 El ciclón subtropical, que comparte características de los ciclones tropicales y de los extratropicales.
 El ciclón polar o ciclón ártico, propio de latitudes altas.
 El mesociclón, estructura ciclónica de mesoescala (inferior a 10 km de diámetro).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes clubes de fútbol:
 El Club Atlético Ciclón, de Bolivia.
 El Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Argentina, al que se le suele dar el nombre de Ciclón.
 El Club Cerro Porteño, de Paraguay, al que también se le suele dar el nombre de Ciclón.

Además, puede referirse a:
 El Grupo Ciclón, banda musical mexicana de los años 80.
 La Operación Ciclón, nombre en clave del programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense para formar a los fundamentalistas islámicos (luego conocidos como muyahidines) contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán (1978-1992) y el Ejército Rojo (1979-1989).
 El separador ciclónico, máquina para retirar partículas de un gas o líquido, sin el uso de un filtro, utilizando un vórtice para llevar a cabo la separación.

Enlaces externos